Cappelen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Zeier Cappelen (1915–2008), norwegischer Jurist und Politiker der Arbeiderpartiet
 August Cappelen (1827–1852), norwegischer Maler
 Axel Cappelen (1858–1919), norwegischer Mediziner und Chirurg
 Christian Cappelen (1845–1916), norwegischer Organist und Komponist
 Didrich von Cappelen (1761–1828), norwegischer Geschäftsmann, Reeder, Großgrundbesitzer und Mitglied der Verfassunggebenden Nationalversammlung, Eidsvoll 1814 
 Didrik Cappelen (1900–1970), norwegischer Widerstandskämpfer, Richter und Politiker
 Elias Anton Cappelen Smith (1873–1949), norwegisch-amerikanischer Ingenieur und Metallurge
 Frederick William Cappelen (1857–1921), norwegisch-amerikanischer Architekt und Ingenieur
 Gabriel von Cappelen (1674–1758), norwegischer Geschäftsmann
 Hans Cappelen (Hasse) (1903–1979), norwegischer Geschäftsmann, Widerstandskämpfer und Zeuge in den Nürnberger Prozessen
 Herman Cappelen (* 1967), norwegischer Philosoph
 Johan von Cappelen (1627–1688) aus Wildeshausen, Stammvater der norwegischen Familie (von) Cappelen
 Johan Cappelen (1889–1947), norwegischer Jurist und Politiker
 Jørgen Wright Cappelen (1805–1878), norwegischer Buchhändler und Verleger
 Nicolai Benjamin Cappelen (1795–1866), norwegischer Jurist und Politiker
 Paul Cappelen (1928–2016), norwegischer Architekt
 Pål Cappelen (* 1947), norwegischer Handballspieler
 Peder von Cappelen (1763–1837), norwegischer Kaufmann und Politiker
 Sofie Cappelen (* 1982), norwegische Schauspielerin
 Ulrich Fredrich von Cappelen (1770–1820), norwegischer Reeder und Geschäftsmann
 Ulrik Frederik Cappelen (1797–1864), norwegischer Jurist und Politiker
 Thomas Cappelen Malling (* 1970), norwegischer Autor und Filmregisseur

Cappelen bedeutet weiterhin:

 J.W. Cappelens Forlag, norwegisches Verlagshaus, gegründet 1829
 Cappelen Damm, norwegischer Verlag, gegründet 2007 als Nachfolger der Verlage J.W. Cappelens Forlag und N.W. Damm & Søn
 Cappelenprisen, norwegischer Literaturpreis des Cappelen Verlages
 F.W. Cappelen Memorial Bridge, eine Brücke in Minneapolis, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Kappelen
 Cappeln
 Capellen